

Geografie

Plaatsen in de Verenigde Staten 
Palmer (Alaska)
Palmer (Illinois)
Palmer (Iowa)
Palmer (Kansas)
Palmer (Massachusetts)
Palmer (Michigan)
Palmer (Nebraska)
Palmer (Puerto Rico)
Palmer (Tennessee)
Palmer (Texas)

Elders 
Palmerschiereiland, een oude naam voor Antarctisch Schiereiland
Palmerarchipel, een eilandengroep bij dat schiereiland
Palmer (Australië), een plaats in Zuid-Australië

Personen 
Amanda Palmer (1976), Amerikaans zangeres
Arnold Palmer (1929-2016), Amerikaans golfer
Barbara Palmer (1640-1709), Engels hertogin
Bruce Palmer (bassist) (1946-2004, Canadees musicus
Carl Palmer (1950), Brits drummer en percussionist
Carson Palmer (1979), een Amerikaans Americanfootballspeler
Catharina Palmér (1963), Zweeds musicus en componiste
Daniel David Palmer (1845-1913), Canadees-Amerikaans alternatief genezer
Dee Palmer (1937), Brits componist en keyboardspeler
Earl Palmer (1924-2008), Amerikaans drummer
Edward Palmer (1829-1911), Brits botanicus
Ian Palmer (1957), Zuid-Afrikaans golfer
Jack Palmer (1899-1976), Amerikaans pianist en componist
Jared Palmer (1971), Amerikaans tennisspeler
Jason Palmer (1984), Engels golfer
Jeffrey Palmer (1955), Amerikaans botanicus
Jolyon Palmer (1991), Brits Formule 1-coureur
Jonathan Palmer (1956), Brits Formule 1-coureur
Joshua Palmer (1991), Australisch zwemmer
Karl-Erik Palmér (1929-2015), Zweeds voetballer
Kasey Palmer (1996), Engels voetballer
Keke Palmer (1993), Amerikaans actrice en zangeres
Kirk Palmer (1986), Australisch zwemmer
Kylie Palmer (1990), Australisch zwemster
Leslie Palmer (1910), Brits waterpolospeler
Lilli Palmer (1914-1986), Duits actrice
Lovel Palmer (1984), Jamaicaans voetballer
Martin Palmer (1953), Brits sinoloog en theoloog
Michael Palmer (1942), Amerikaans schrijver
Nathaniel Palmer (1799-1877), eerste Amerikaan op Antarctica
Paul Palmer (1974), Brits zwemmer
Pauline Palmer (1867-1938), Amerikaans kunstschilderes
Robert Palmer (1949-2003), Brits popzanger
Robert Glenn Palmer (?-1945), Amerikaans componist, muziekpedagoog en dirigent
Robert Moffat Palmer (1915-2010), Amerikaans musicus, componist en muziekpedagoog
Ryan Palmer (1976), Amerikaans golfer
Singleton Palmer (1913-1993), Amerikaans jazzmusicus en bandleider
Teresa Palmer (1986), Australisch actrice en model
Thomas Palmer (1990), Australisch wielrenner
Will Palmer (1997), Brits autocoureur
William Palmer (1824-1856), Brits seriemoordenaar

Media 
Palmer (2021), Amerikaanse film uit 2021